Иван Бородин:
 Бородин, Иван Парфеньевич (1847—1930) — российский и советский ботаник, академик Петербургской АН, вице-президент РАН.
 Бородин, Иван Савельевич (1929—1997) — председатель Южно-Сахалинского горисполкома (1973—1982).
 Бородин, Иван Фёдорович (1925—1945) — кавалерист, Герой Советского Союза (посмертно).
 Бородин, Иван Фёдорович (1929—2010) — советский и российский учёный, ректор МГАУ, академик ВАСХНИЛ, лауреат Государственной премии РФ.